

Patronyme 

 Nicolas Bellot (1580-1640), peintre lorrain ;
 Pierre Bellot (1783-1855), écrivain provençal ;
 Joseph-René Bellot (1826-1853), officier de Marine et explorateur français ;
 Dom Bellot (Paul Louis Denis Bellot) (1876-1944), religieux et architecte français spécialisé en architecture religieuse. 
 Geneviève Comte-Bellot (1929-), physicienne française ;
 Raymond Bellot (1929-2019), footballeur français ;
 Jean-Michel Bellot (1953-), sauteur à la perche français ;
 François Bellot, (1954-), homme politique belge ;
 Benoît Bellot (1971-), joueur français de rugby à XV.

Toponyme 

 Bellot, commune française de Seine-et-Marne ;
 Bellot, cratère d'impact sur la face visible de la Lune ;
 Cap Bellot, cap de l’archipel arctique canadien ;
 Détroit de Bellot, détroir de l’archipel arctique canadien ;
 Île Bellot, île du Nunavut ;
 Rue Bellot, voie parisienne du 1 arrondissement, portant le nom de Joseph-René Bellot ;